architektura zorientowana na usługi () – pojęcie związane z systemami informatycznymi
 Society of Actuaries – Towarzystwo Aktuariuszy w USA
 półprzewodnikowy wzmacniacz optyczny (ang. ) – wzmacniacz optyczny, urządzenie wykorzystywane m.in. do wzmacniania sygnału w sieciach światłowodowych
 safe operating area – wartości napięcia i natężenie prądu, przy których urządzeniu nie zagraża uszkodzenie
 standardowa odpowiedź administratora (SOA #1) – żartobliwa odpowiedź administratora na zgłoszenia problemów przez użytkowników (żargon informatyczny)
 Synowie Anarchii (ang. ) – serial sensacyjny nadawany w latach 2008–2014